Parčić je lahko:
 Parčić, Drniš (Hrvaška)
 Parčić, Kistanje (Hrvaška)